Ираклий Цирекидзе (, 3 мая 1982) — грузинский дзюдоист средней и полутяжёлой весовых категорий, выступал за сборную Грузии в середине 2000-х — начале 2010-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Пекине, чемпион мира, серебряный и дважды бронзовый призёр чемпионатов Европы, чемпион Европы в командной дисциплине, победитель многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Ираклий Цирекидзе родился 3 мая 1982 года. Впервые заявил о себе в сезоне 2002 года, заняв в полусреднем весе седьмое место на домашнем международном турнире класса «А» в Тбилиси.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 2005 году, когда попал в основной состав грузинской национальной сборной и побывал на этапах Кубка мира в Праге и Тбилиси, откуда привёз награды бронзового и серебряного достоинства соответственно, выигранные в зачёте среднего веса. Кроме того, в этом сезоне выступил на чемпионате Европы в Роттердаме, где, тем не менее, попасть в число призёров не смог, проиграв на стадии полуфиналов итальянцу Роберто Мелони. Год спустя одержал победу в командной дисциплине на командном мировом первенстве в Париже.

В 2007 году добавил в послужной список серебряную медаль, полученную на чемпионате Европы в Белграде — в решающем поединке среднего веса потерпел поражение от представителя Украины Валентина Грекова. Позже одержал победу на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро, в том числе победил в финале олимпийского чемпиона из Греции Илиаса Илиадиса. Ещё одну золотую награду получил на командном европейском первенстве в Минске, где сборная Грузии взяла верх над всеми остальными командами.

На чемпионате Европы 2008 года в Лисабоне Цирекидзе взял бронзу — единственное поражение потерпел здесь в полуфинале от азербайджанца Эльхана Мамедова. На командном чемпионате мира в Токио вновь был лучшим в составе грузинской сборной. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине — в среднем весе поборол всех четырёх оппонентов, в том числе россиянина Ивана Першина в полуфинале и алжирца Амара Бенихлефа в финале, став таким образом олимпийским чемпионом.

После пекинской Олимпиады Ираклий Цирекидзе остался в основном составе дзюдоистской команды Грузии и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах, хотя поднялся при этом в полутяжёлую весовую категорию. Так, в 2009 году он выиграл бронзовые медали на гран-при Гамбурга и на этапе Кубка Европы в Зиндельфингене. В следующем сезоне одержал победу на этапе Кубка мира в Париже, ещё через год стал бронзовым призёром европейского первенства в Стамбуле, где в четвертьфинале проиграл представителю Латвии Евгению Бородавко, и бронзовым призёром мирового первенства в Париже, где в том же четвертьфинале потерпел поражение от бельгийца Элько ван дер Геста.

В 2012 году Цирекидзе выступил на чемпионате Европы в Челябинске и вскоре был дисквалифицирован решением Международной федерации дзюдо (IJF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) сроком на три месяца за обнаруженный в крови запрещённый препарат (название препарата не уточнялось). У него забрали бронзовую награду, завоёванную на турнире Большого шлема в Токио в декабре 2011 года и лишили 120 очков в мировом-рейтинг листе IJF.

Поскольку Цирекидзе был на тот момент явным лидером сборной, ожидалось, что он будет представлять страну на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, однако австрийский тренер грузинской команды Петер Зайзенбахер включил в состав вместо него Левана Жоржолиани. Несмотря на хорошую физическую форму и успешные тренировки, Цирекидзе якобы заявил тренеру, что психологически не готов. Тамаз Навериани, один из вице-президентов федерации дзюдо Грузии, присутствовавший на этой же пресс-конференции, заявил, что Жоржолиани лучше, так как в рейтинге он на 258 баллов опережает Цирекидзе, а кроме того, последний не пришёл на встречу, посвященную процессу подготовки. Журналисты на пресс-конференции посчитали аргументы Цирекидзе весьма странными и безрезультатно пытались с ним связаться.

С тех пор он больше не участвовал в крупных международных турнирах, решив завершить карьеру профессионального спортсмена.

Награды 

 Президентский орден «Сияние»

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Грузии по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы от Грузии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо
Дзюдоисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Кавалеры ордена Сияние